Флаг муниципального образования «Кагальницкий район» Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 августа 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1332.

Описание 
«Флаг Кагальницкого района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое на четыре равные части: вверху у древка и внизу у свободного края — красные, остальные — зелёные; воспроизводящее в центре фигуры из гербовой композиции: жёлтые четырёхконечные крылья мельницы в крест поверх двух белых шашек накрест».

Обоснование символики 
Станица Кагальницкая — центр одноимённого района, является одним из давних поселений, расположенных на нынешнем шляху Ростов—Ставрополь и известна как почтовая станция с начала XVII века.

Шашки накрест и красные части флага аллегорически символизируют донское казачество. Как и на всём Дону, кагальницкие казаки были воинами, и дух этот они стремились передать в обычаях, в повседневной жизни: одним из элементов обряда посвящения мальчика в казаки является надевание на него сабли.

Красный цвет означает право, силу, любовь, мужество, храбрость.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Основные отрасли сельского хозяйства района — зерновое и животноводческое, показаны крыльями мельницы и зелёными частями флага.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, прочности, великодушия, интеллекта и солнечного света.

Зелёный цвет также дополняет символику природы и символизирует изобилие, жизнь, возрождение.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением шашки